Boulevard de la Madeleine (straat); winkelstraat in Parijs
Madeleine; metrostation aan die straat
Boulevard de la Madeleine (single); single van The Moody Blues
On Boulevard de la Madeleine; verzamelalbum van The Moody Blues